Cleaves ist der Familienname folgender Personen:

 Henry B. Cleaves (1840–1912), US-amerikanischer Politiker
 Jessica Cleaves (1948–2014), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Mateen Cleaves (* 1977), US-amerikanischer Basketballspieler
 Slaid Cleaves (* 1964), US-amerikanischer Country-Musiker und Songwriter

Cleaves steht für:
 Cleaves-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch: 
 Cleaver (Begriffsklärung)
 Cleave (Begriffsklärung)
 Gleaves (Begriffsklärung)